Los 40 puede referirse a:

Emisoras de radio:
Los 40, antes conocida como Los 40 Principales, emisora musical de radio española, con presencia en varios países de Latinoamérica:
Los 40 Argentina.
Los 40 Chile.Los 40 Costa Rica.
Los 40 Colombia.Los 40 Ecuador.
Los 40 Guatemala.Los 40 México.
Los 40 Nicaragua.Los 40 Panamá.
Los 40 Paraguay.Los 40 República Dominicana.
Los 40 Venezuela.
Los 40 Classic, emisora de radio española.
Los 40 Dance, emisora de radio española.
Los 40 Urban, emisora de radio española.
Oxígeno by Los 40, emisora de radio colombiana.
Los años 40 (o los años 1940, los años 1840 o cualquier otra década acabada en 40 en los diferentes siglos).